Джейсон Томас Дональд (, род. 4 сентября 1984 года) — американский профессиональный бейсболист, выступающий в Главной лиге бейсбола.

Ранние годы 
Дональдсон учился в старшей школе Бурченан в Кловисе (штат Калифорния), в которой его отец работал тренером бейсбольной команды. По окончании обучения он поступил в Аризонский университет, где также играл за бейсбольную команду.

Карьера в Главной лиги бейсбола

Кливленд Индианс 
18 мая 2010 года Дональд заменил травмированного шорт-стопа «Кливленд Индианс» Асдрубаля Кабреру и принял участие в матче против «Тампа-Бэй Рейс». В своём первом выходе на биту он смог выбить один хит, во второй раз он сделал ещё один сингл в правый филдер, а в третий раз сделал уолк.

2 июня 2010 года Дональд отбил подачу питчера Армандо Галарраги, которая должна была стать последней в его совершенной игре. Джейсон Дональд отбил в центр инфилда, прямо на Мигеля Кабреру. Галаррага в это время переместился с питчерской горки на первую базу, куда Кабрера передал ему мяч, и почти одновременно с ним базу достиг и Дональд. Однако судья первой базы Джим Джойс зафиксировал сэйф, считая, что отбивающий достиг базы раньше, чем мяч оказался в ловушке Армандо. Таким образом, Галаррага закончил игру с однохитовым шатаутом. После игры Дональд сказал: «Я не знал, был ли я выбит или нет. Но учитывая обстоятельства, я был уверен, что я был выбит».

Цинциннати Редс 
11 декабря 2012 года Дональд в результате трёхсторонней сделки был обменян в «Цинциннати Редс». Вместе с ним в «Редс» перешёл также Шин Су Чу. В Кливленд перешли Дрю Стабс из «Редс» и Тревор Байер, Мэтт Альберс и Брайан Шоу из «Аризоны Даймондбэкс». Аризона же получила Ларса Андерса и Тони Сипа из Кливленда и Диди Грегориуса из «Редс».

Канзас-Сити Роялс 
29 декабря 2013 года Дональд подписал контракт с «Канзас-Сити Роялс» о выступлениях в низших лигах.

Техас Рейнджерс 
28 мая 2014 года Дональд был обменян в «Техас Рейнджерс». По окончании сезона 2014 года он стал свободным агентом.

Выступления за национальную сборную 
Дональдсон участвовал на летних Олимпийских играх 2008 года в составе сборной США по бейсболу и завоевал бронзовую медаль. На играх Джейсон стал лидером своей команды по среднему проценту реализации выходов на биту (38,1 %), проценту попадания на базу и проценту слаггинга.

Примечания

Ссылки 

 Scout.com profile
 Team USA profile

Бейсболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Игроки «Кливленд Индианс»
Родившиеся во Фресно

